

Rockstar
 Rockstar Games, een computerspelbedrijf, of een van de volgende (ex-)onderdelen hiervan:
 Rockstar Leeds
 Rockstar Lincoln
 Rockstar London
 Rockstar North
 Rockstar San Diego
 Rockstar Toronto
 Rockstar Vancouver
 Rockstar Vienna
 Project Rockstar, een online spel
 Rockstar (Nickelback), een single van de Canadese band Nickelback
 Rockstar (Post Malone), een single van Post Malone & 21 Savage
 Rockstar (DaBaby), een single van DaBaby en Roddy Ricch
Rockstar (2001) , is een musical comedy-drama film uit 2001 geregisseerd door Stephen Herek en geschreven door John Stockwell met in de hoofdrol Mark Wahlberg en Jennifer Aniston
 Rockstar (2011), een film uit 2011

Rock Star
 Rock Star (2001), een film uit 2001
 Rock Star (NERD), een single van N*E*R*D